Тим Дирсен (; 15 января 1996 года, Штадтхаген, Нижняя Саксония) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Ганновер 96 II».

Клубная карьера 

С 11 лет находится в системе «Ганновера».

25 апреля 2014 года дебютировал в Бундеслиге, в поединке «Ганновера» против «Штутгарта», выйдя на замену на 90-ой минуте вместо Саболча Хусти.

Международная карьера 

С 2010 года привлекался в молодежные и юношеские сборные Германии. 10 февраля 2013 года забил первый мяч в составе сборных, отличивших в товарищеском поединке против юношеской сборной Голландии до 17 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Fussballdaten.de 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ганновер 96»

Футболисты Германии
Игроки ФК «Ганновер 96»